Махмет Ибрагимов — российский борец вольного стиля, призёр чемпионатов России.

Карьера 
В 1993 году в Москве стал бронзовым призёром чемпионата России. В 1994 году в финале чемпионата России в Санкт-Петербурге уступил Сайгиду Катиновасову из Дагестана.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по вольной борьбе 1993 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 1994 — ;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы России